Název Loubí může znamenat:
 Loubí (architektura)
 Lodžie, také nazývaná loubí, prostor se stropem na sloupech a volným prostorem místo stěny. Používaný i jako stavební prvek v zahradě či parku. 
 Loubí (Holany), část městyse Holany v okrese Česká Lípa
 Loubí (hrad), místní hrad
 Loubí (Děčín) (Děčín XIII-Loubí), část města Děčín v okrese Děčín